Somary ist der Name von:

 Felix Somary (1881–1956), österreichisch-schweizerischer Bankmanager, Nationalökonom und politischer Analytiker.
 Geoffrey Somary, Unternehmer
 Stephen Somary, Dirigent
 Johannes Somary, Musiker und Dirigent